Појам Очура може се односити на:
 Очура (Лепоглава), насељено место у саставу града Лепоглаве, Вараждинска жупанија, Република Хрватска
 Очура (Нови Голубовец), насељено место у општини Нови Голубовец, Крапинско-загорска жупанија, Република Хрватска